DBF kan syfta på:

 DBF – förkortning för De Blindas förening, se De blindas förening
 DBF – tidigare namn på en intresseorganisation för synskadade i Sverige Djurens befrielsefront
 DBF – ett vänsterextremt djurrättsförespråkande nätverk, se Demokrati för Barns Framtid